Honorine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Honorine, un prénom féminin peu usité aujourd'hui, fêté le 27 février. Il a pour forme masculine Honorius.

Honorine Cabanis est le nom de la mère de Fanny dans les trois pièces de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol : Marius, Fanny, et César.

Sainte chrétienne 
 Honorine de Graville (), son corps a été porté à Conflans-Sainte-Honorine ; fêtée le 27 février.

Toponymes 
Lac Honorine, un plan d'eau du versant de la rivière Launière, de la rivière Jacques-Cartier, dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Conflans-Sainte-Honorine, une commune française du département des Yvelines, en région Île-de-France et fait partie de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.

Roman 
 Honorine est un court roman d’Honoré de Balzac écrit à l’origine en trois parties.

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom français